En Israël, Israel Post désigne :
 l'Israel Post Company, entreprise d'état de services postaux et bancaires.
 l'Israel Post, un titre de presse généraliste.